Lanuèjols  o Lanuéjouls , municipi francès al departament de l'Avairon (regió de Migdia-Pirineus)
 Lanuèjols (Gard), municipi francès al departament de Gard (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Lanuèjols (Losera), municipi francès al departament del Losera (regió de Llenguadoc-Rosselló)